De Coupe de France 2017/18 is de 101e editie van het voetbalbekertoernooi. De competitie begon op 7 oktober 2017 en eindigt op 8 mei 2018 met de finale in het Stade de France in Saint-Denis.

Laatste 16
Dit schema toont de laatste 16 overgebleven clubs en de wedstrijden vanaf de achtste finales.

 Opmerking: het getal tussen haakjes duidt op het resultaat in de strafschoppenreeks

Finale

Zie ook
 Ligue 1 2017/18
 Coupe de la Ligue 2017/18

Coupe de France naar seizoen
Bekervoetbal 2017/18